Эмери Чарльз Розендал () —  ВМС США; одна из самых важных фигур в американской военно-морской индустрии дирижаблей.

Биография 
Чарльз Розендал родился в Чикаго, штат Иллинойс, но вскоре его семья переехала в штат Канзас, затем в Техас.

В 1910 году Чарльз был назначен в Военно-морскую академию из штата Техас. После окончания учёбы в июне 1914 года получил младшее офицерское звание энсин и по приказу был назначен на службу на броненосном крейсере «» (ACR-5) у побережья Мексики во время оккупации Веракруса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Военно-морской академии США
Моряки Первой мировой войны (США)
Американский военно-морской персонал Второй мировой войны
Награждённые Крестом Военно-морских сил (США)
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (ВМС США)
Награждённые Крестом лётных заслуг (США)